Das Qatar Classic 2011 fand vom 16. bis 21. Oktober 2011 in der Aspire Academy in Doha, Katar statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2011/12 und gehörte zur Wertungskategorie World Series Platinum. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2011/12 und gehörte zur Wertungskategorie World Series Gold.
 
Titelverteidiger bei den Herren war Karim Darwish, der in diesem Jahr das Halbfinale erreichte. Grégory Gaultier bezwang James Willstrop im Endspiel mit 11:8, 11:7, 2:11 und 11:8. Bei den Damen verteidigte Nicol David erfolgreich ihren Titel aus dem Vorjahr. Im Finale besiegte sie Madeline Perry mit 11:2, 11:7 und 11:3.
 
Das Teilnehmerfeld der Herren- und Damenkonkurrenz bestand aus jeweils 32 Spielern, davon waren je acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler bei den Herren wurden gesetzt, bei den Damen die besten 16 Spieler. Per Wildcard erhielt Abdulla Mohd Al Tamimi einen Startplatz im Hauptfeld, bei den Damen wurde keine Wildcard vergeben.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 150.000 US-Dollar bei den Herren und 60.000 US-Dollar bei den Damen.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
  (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2011/12
WSA World Tour 2011/12
2011
Sportveranstaltung in ar-Rayyan (Gemeinde)